Кубок наций Персидского залива по футболу 1979 — 5-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 23 марта по 9 апреля на стадионе «Аль-Шаб» в Багдаде.

Место проведения 
Изначально планировалось, что турнир пройдет в 1978 году в Объединённых Арабских Эмиратах, но из-за финансовых проблем ОАЭ отказались, и право проведения турнира получил Ирак.

Схема проведения 
Все участники проводили друг с другом по одному матчу. За победу даётся два очка, за ничью — одно. Та сборная, которая набрала в этих встречах наибольшее количество очков, становилась победителем Кубка наций Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 7 сборных:
  Ирак — организатор
  — действующий обладатель
  Бахрейн
 
 
  Оман
  Саудовская Аравия

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
10 мячей:
  Хуссейн Саид

7 мячей:

  Юсеф Суваид

  Маджид Абдулла

5 мячей:
  Фала Хассан

4 мяча:
  Абдулла аль-Булуши

3 мяча:

  Халиль Шуваир

  Сауд Джасим

2 мяча:

  Ибрахим Зуваид

  Хади Ахмед

  Адель Хузаир

1 мяч:

  Мухаммед аль-Зайяни
  Абдулхади аль-Хайки
  Камиль Хаис
  Мехди Абдулхасиб
  Хассан Фархан
  Назим Шакер
  Анбар Башир
  Хамис Дахам

  Хасан Матар
  Мансур Муфта
  Фаисал аль-Дахил
  Махбуб Джумаа
  Фаси Камель
  Нааем Сад
  Саид Абдулла
  Раджаб Абдулрахман

  Салим Бушнаин
  Ахмед Иса
  Ахмад Шовмби
  Ахмад Сумар
  Абдулла Абдраббух
  Султан Насиб
  Иса Халифа
  Иса Хамдан

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

1979
Международные спортивные соревнования в Ираке
Футбол в Азии в 1979 году
1970-е годы в Ираке
Соревнования по футболу в Ираке
Багдад
Март 1979 года
Апрель 1979 года